Gattineau ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Jacob Gattineau (* 1810, † 1888), ein deutscher Fotograf 
 Heinrich Gattineau (* 1905, † 1985), ein deutscher Volkswirt
 Johann Georg Martin Gattineau (* 1837, † 1873), ein deutscher Fotograf